Петрос Тер-Погосян — мститель за геноцид армян, убийца Джемал-паши.

Биография 
Происходил из села Мохракуйт, работал на заработках в Харькове, куда ездили многие армяне-католики, и где в 1917 году даже было образовано Хоторджурское землячество. В 1916 году вернулся в родное село вслед за наступающей русской армией. Организовал отряд самообороны в ущелье Хоторджур, но при отступлении в 1918 году попал в плен к туркам. После поражения Турции в войне был освобождён и вступил в армянскую армию.

25 июля 1922 года в Тифлисе на улице Петра Великого (ныне — Павла Ингороквы) у дверей ЧК Петрос Тер-Погосян и Арташес Геворгян привели в исполнение приговор в отношении бывшего министра военно-морских сил Османской империи Джемала-паши, который приехал в Москву в качестве представителя Афганистана, где он работал военным советником, для переговоров. Не дождавшись финансовой помощи от советского правительства, в интересах которого он обещал противодействовать англичанам в Афганистане, Джемал пытался через Тифлис проехать в Анкару для встречи с Мустафой Кемалем. В организации покушения принимали участие Заре Мелик-Шахназарян и Степан Цагикян.

В 1930-х был арестован и сослан в Минусинск. Совершил побег, скрывался на охотничьей заимке в тайге.

5 апреля 2010 года на углу улиц Чайковского и Ингорогвы в Тбилиси, на фасаде дома, принадлежавшего бывшему государственному советнику Антону Соломоновичу Корханяну, была установлена памятная доска Джемалу паше. 17 апреля армянская община добилась снятия доски.

Литература 
 Азвин. Перевод Л. Микаеляна «Убийство Джемал-паши». Москва, Вернатун, 1991. ISBN 5807902734
 Гамлет Мирзоян ДЖЕМАЛЬ-ПАША. ОПЕРАЦИЯ «НЕМЕЗИС» Ноев ковчег № 8 (167), 2011.

Примечания 

Армянское национально-освободительное движение
Члены партии «Дашнакцутюн»
Геноцид армян
Репрессированные в СССР
Расстрелянные в Армянской ССР